16. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się pomiędzy 17–20 marca 2016 roku w Portland w stanie Oregon w Stanach Zjednoczonych.

Kandydatami do przeprowadzenia mistrzostw były Birmingham oraz Portland, które aplikację do Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) złożyło po upływie wyznaczonego terminu (15 września 2013). Wcześniej wśród potencjalnych kandydatów wymieniano także Cardiff, które planowało przeprowadzić zawody na, posiadającym zamykany dach, stadionie piłkarskim Millennium Stadium.

15 listopada 2013 w Monako Rada IAAF zdecydowała, że Portland zorganizuje halowe mistrzostwa w 2016 roku, a Birmingham dwa lata później. Były to pierwsze lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych od zawodów z 1987 roku.

W klasyfikacji medalowej zwyciężyli gospodarze z 23 medalami, w tym z trzynastoma złotymi, bijąc przy tym rekord zdobytych mistrzostw należący również do nich z halowego czempionatu w Stambule z 2012 roku (10), natomiast Polska zajęła 16. miejsce. Amerykańska reprezentacja zwyciężyła również w klasyfikacji punktowej, wyprzedzając reprezentację Etiopii o 193 pkt. Polski zespół uplasował się na czwartej pozycji z 33 punktami, tracąc do podium 6 „oczek”.

Minima kwalifikacyjne

Program

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje medalowe 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: IAAF

Ogólna

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja punktowa 
Stan po zakończeniu mistrzostw. Źródło: IAAF

Rekordy podczas mistrzostw

Rekordy mistrzostw świata 
Podczas zawodów ustanowiono 2 rekordy halowych mistrzostw świata:

Rekordy krajów 
Podczas całych zawodów ustanowiono również 43 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Kobiety

Mężczyźni

Uczestnicy 
Źródło: IAAF

Zobacz też 
 Polska na Halowych Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2016

Uwagi

Przypisy